Sempre nei guai (Nothing but Trouble) – film del 1944 diretto da Sam Taylor
 Sempre nei guai (Trouble Follows Me) – romanzo di Ross Macdonald del 1946
 Sempre nei guai (Creepy Time Pal) – episodio di Lupo de' Lupis
 Sempre nei guai (Soup or Sonic) – cortometraggio del 1980 diretto da Chuck Jones